Lozova este un nume propriu care se poate referi la 

 Localități din România
Lozova - localitate din județul Galați
 Localități din Republica Moldova
Lozova - comună din raionul Strășeni (anterior reorganizării, în Județul Lăpușna}